Riječ prefektura (iz latinskog: præfectura), obično znači ured, poglavarstvo nekog određenog teritorija kojim upravlja prefekt. Ova riječ se koristi u raznim jezicima, a također postoje razni jezični ekvivalenti ovom izrazu.

Rimsko Carstvo 

Riječ "prefektura" (præfectura) su Rimljani dali gradovima u koima je vladao prefekt (præfectus), nekom određenom kolonijom ili distiktom Rima u kojoj su stanovnici bili punopravni građani Rimskog Carsva.

Za vrijeme Dioklecijana, Rimsko Carstvo je podjeljeno na četiri prefekture kojima je upravljao prefekt pretorije (præfectus prætorio). To su bili:

 prefektura Orienta
 prefektura Ilirije
 prefektura Italije
 prefektura Galije

Te prefekture su bile podjeljene na dijeceze, koje su bile podjeljene na provincije.

Francuska 
U Francuskoj, termin "prefektura" znači:

 sjedište prefekta
 grad iz kojeg vlada prefekt (chef-lieu de préfecture)
 administrativne službe koji služe prefektu
 zgradu u kojoj radi prefekt i njegove službe

Departmanske prefekture 
U ovom smislu prefektura je sjedište nekog departmana za koji je imenovan prefekt. Ovaj administrativni oblik se dijeli na više podprefektura (sous-préfectures) kojima vlada podprefekt. Te podprefekture su arondismani ili okruzi.

Također ovaj termin označava grad ili mjesto u kojoj je prefektura.
Svakim arondismanom vlada podprefekt iz podprefekture, koja se nalazi u glavnom mjestu tog arondismana.

Pogledajte : Popis prefektura u Francuskoj.

Regionalne prefekture 
Regionalna prefektura (préfecture de région) je sjedište prefekta određene pokrajine Francuske. Ovaj administrativni oblik je stvoren 1964.
Regionalni prefekt je uvijek i prefekt departmana u kojem se nalazi glavno mjesto regije i službe prefekta regije.

Maritimne prefekture 
Na moru, Francusku predstavlja Maritimni prefekt (Préfet maritime). Glavna funkcija maritimne prefekture je sigurnost na moru, koju osigurava Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).
Maritimni prefekt koordinira djelatnosti administracije na moru.

U Francuskoj postoje tri maritimne prefekture :

 prefektura za Atlantik sa sjedištem u Brestu (službena stranica http://www.premar-atlantique.gouv.fr/ )
 prefektura za Mediteran sa sjedištem u Toulonu (službena stranica http://www.premar-mediterranee.gouv.fr/ )
 prefektura za La Manche i Sjeverno more sa sjedištem u Cherbourgu (službena stranica http://www.premar-manche.gouv.fr/ )

Japan 
Japan je podijeljen na 47 prefektura od kojih su:

 43 ken ili provincije ;
 1 to ili metropola (glavni grad Tōkyō) ;
 1 dō ili okrug (otok Hokkaidō) (ponekad zvan ken) ;
 2 fu ili urbane prefekture (stari glavni grad Kyōto i grad Ōsaka).

Državne institucije

de:Präfektur
en:Prefecture
es:Prefectura
fr:Préfecture
id:Prefektur
ja:県
nl:Prefectuur
pt:Prefeitura
sv:Frankrikes departementshuvudstäder